Acraea aganice is een vlinder uit de familie van de Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst gepubliceerd in 1852 door William Chapman Hewitson.

Verspreiding
De soort komt voor in Zuid-Soedan, Ethiopië, Congo-Kinshasa, Oeganda, Kenia, Rwanda, Tanzania, Zambia, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Zuid-Afrika en Eswatini.

Waardplanten
De rups leeft op soorten van de passiebloemfamilie (Passifloraceae) t.w. Adenia cissampeloides, Adenia gummifera, Basananthe zanzibarica, Passiflora caerulea, Passiflora edulis en Passiflora incarnata.

Ondersoorten 
 Acraea aganice aganice , 1852 (Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Eswatini)
 = Planema aganice nyasae , 1920
 Acraea aganice montana (, 1888) (Zuid-Congo-Kinshasa, Zuid-Oeganda, Zuidoost-Kenia, Rwanda, Tanzania (vasteland en Zanzibar), Noord-Zambia, Noord-Malawi)
 = Planema montana , 1888
 = Acraea bertha , 1891
 = Planema meruana , 1891
 = Planema chanleri , 1896
 = Planema aganice nicega , 1904
 = Bematistes aganice ugandae , 1936
 Acraea aganice orientalis (, 1932) (Soedan, Ethiopië, Oeganda)
 = Planema aganice orientalis , 1932

Heliconiinae
Dier uit het Afrotropisch gebied